Ravnovésje je v stanje sistema, v katerem so nasprotujoče si silnice enako močne. Ravnovesje je lahko stabilno ali nestabilno. Pri stabilnem ravnovesju se sistem vrne v ravnovesno lego po (manjši) motnji. Sistem v nestabilnem ravnovesju pa se po motnji sam od sebe ne vrne v ravnovesno stanje. 

O ravnovesju govorimo v naslednjih povezavah:

Biologija
 homeostaza je fiziološki proces za vzdrževanje ravnovesnega stanja organizma kljub spremembam v okolju.
Ekonomija
 tržno ravnovesje se nanaša na ponudbo in povpraševanje, ki se na trgu srečata pri neki ravnovesni ceni in ustreznem obsegu (količini) prodanega oziroma kupljenega blaga ali storitev.
Fizika
 termodinamsko ravnovesje pri katerem se s časom nič ne spremeni ne v sistemu, ne v njegovi okolici, porazdelitev delcev v sistemu po energiji pa ustreza Boltzmannovi porazdelitvi.
 toplotno ravnovesje, ki se nanaša na izmenjavo toplote med sistemom in okolice in je parametrizirano s temperaturo
 statično ravnovesje, ki se nanaša na izmenjavo dela in je parametrizirano s posplošenimi silami, npr. s tlakom
Kemija
 kemijsko ravnovesje, ki se nanaša na izmenjavo snovi in je parametrizirano s kemijskim potencialom

Glej tudi
stacionarno stanje
ravnotežje
stabilnost

cs:Equilibrium